Fernis ist der Familienname folgender Personen:

 Emma Ekenman-Fernis (* 1996), schwedische Handballspielerin
 Hans-Georg Fernis (1910–1996), deutscher Historiker und Schulleiter
 Philipp Fernis (* 1982), deutscher Jurist und Politiker (FDP)